La Folie d'une femme (White Man) est un film de Louis J. Gasnier sorti en 1924.
 White Man est un film de Desmond Nakano sorti en 1995